Майкл Питер «Майк» Мускала (; род. 1 июля 1991 года в Сент-Луис-Парк, штат Миннесота, США) — американский профессиональный баскетболист, который выступает за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс». На драфте НБА 2013 года был выбран под общим 44-м номером командой «Даллас Маверикс».

Студенческая карьера 
Мускала четыре сезона выступал за Бакнеллский университет. В 2011 году после выступления с «Бакнелл Байзонс» на турнире NCAA был удостоен награды Игрок года. Кроме того, попал в символическую сборную лиги в сезоне 2010—2011. В сезоне 2012-13 был выбран в символическую сборную All-America. Также в сезоне 2012-13 попал в список финалистов на номинацию Senior CLASS Award. Также Мускала получил награду Игрок года и в 2013 года, а также стал лучшим игроком линии защиты, был выбран в символическую сборную конференции. В сезоне 2012-13 игрок стал лучшим бомбардиром команды в истории, превзойдя рекорд Эла Лесли, который держался 32 года.

Профессиональная карьера

Драфт НБА и карьера в Испании 
На драфте НБА 2013 года был выбран под общим 44-м номером командой «Даллас Маверикс», однако затем был обменян вместе с 16-м номером драфта Лукасом Ногейрой и защитником Джаредом Каннингемом в «Атланту». В «Даллас» отправился 18-й номер драфта Ларкин, Шейн. 1 августа 2013 года Мускала подписал годичный контракт с клубом чемпионата Испании «Обрадойро». 25 февраля 2014 года игрок покинул Испанию и вернулся в США.

Атланта Хокс (2014—2018) 
27 февраля 2014 года Мускала подписал контракт с «Атланта Хокс». 2 марта 2014 года он дебютировал в проигранной встрече с «Финикс Санз». В этом матче баскетболист набрал 4 очка и совершил 5 подборов. Самый выдающийся результат этого сезона Мускала показал 16 апреля 2014 года в игре против «Милуоки Бакс», забросив 15 очков.

В июле 2014 года Майк участвует с командой в летней лиге. Мускала несколько раз отправлялся в фарм-клуб «Форт-Уэйн Мэд Энтс», выступающий в Лиге развития НБА. 28 марта 2015 года баскетболист провел лучший матч сезона против «Шарлотт Хорнетс», набрав 18 очков, 10 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота.

В межсезонье 2015 года Мускала снова участвует в летней лиге, показывая в среднем 9,8 очков и 7,3 подбора за игру. 3 февраля 2016 года в игре против «Филадельфия Сиксерс» Майк устанавливает личный рекорд текущего сезона — 12 очков.

29 июня 2016 года «Атланта Хокс» используют опцию контракта и продлевают контракт с игроком.

25 июля 2017 года клуб продлевает с Мускалой контракт. 11 марта 2018 года Майк устанавливает рекорд карьеры (19 очков) в игре против «Чикаго Буллз», а 28 марта 2018 года в игре против «Миннесота Тимбервулвз» улучшает рекорд до 24 очков за игру. Несмотря на это обе игры были проиграны.

Филадельфия Севенти Сиксерс (2018—2019) 
25 июля 2018 года Мускала был обменян в клуб «Филадельфия Севенти Сиксерс» в рамках трехсторонней сделки с участием «Атланта Хокс» и «Оклахома-Сити Тандер».

Лос-Анджелес Лейкерс (2019) 
6 февраля 2019 года Мускала был обменян вместе с Уилсоном Чендлером, Лэндри Шэметом и несколькими будущими драфт-пиками в «Лос-Анджелес Клипперс» в обмен на Тобиаса Харриса, Бобана Марьяновича и Майка Скотта. На следующий день он был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Майкла Бизли и Ивицу Зубаца.

Оклахома-Сити Тандер (2019—2023) 
10 июля 2019 года Мускала подписал 2-летний контракт с «Оклахома-Сити Тандер».

В ноябре 2020 года Мускала активировал опцию игрока в контракте и остался на второй сезон в «Тандер».

12 августа 2021 года Мускала подписал новый контракт с «Тандер». 8 марта 2022 года он перенес операцию на правой лодыжке, из-за которой он выбыл до конца сезона.

4 августа 2022 года он подписал новый контракт с «Тандер».

Бостон Селтикс (2023—настоящее время) 
9 февраля 2023 года Мускала был обменян в «Бостон Селтикс» на Джастина Джексона и два будущих выбора второго раунда драфта.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Бакнелл Байзон» (баскетбол)
Игроки БК «Обрадойро»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Форт-Уэйн Мэд Энтс»
Игроки «Эри Бэйхокс» (2017-2019)
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»